Анатолий Васильевич Таран (; 5 июля 1940, с. Мирополье (ныне Краснопольского района Сумской области Украины) — 21 марта 1995, Киев) — советский и украинский поэт, прозаик, журналист, редактор, автор текстов песен. Подполковник запаса, член Союза писателей УССР (с 1968).

Биография 
После окончания сельской школы, работал секретарём комсомольской организации колхоза «Украина» в с. Будилка, публиковался в районных газетах.

Вскоре стал литработником Лебединской районной газеты. В 1964 окончил факультет журналистики львовского высшего военно-политического училища Советской армии и военно-морского флота (ныне Академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного).

Много работал журналистом в военной прессе. Был главным редактором армейских изданий. Подполковник запаса.

В течение последних лет вёл литературно-художественную страницу в газете «Вечерний Киев». Был директором республиканского дома литераторов. Редактировал столичную многотиражку «Оболонь».

Погиб в марте 1995 года при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Творчество 
В 1963 году издал первый сборник стихов «Я — миллиардер». Всего опубликовал 15 поэтических и прозаических книг.

Избранные произведения 
 «Я — міліардер», 1963
 «Реальність», 1966
 «Ранкова шибка», 1969
 «Аеродром»,
 «Квіти вогню»,
 «Невтрачена мить»,
 «Солдатске поле»,
 «Ветерани фронтового дитинства»
 «Твій прапор, Хрещатику» (документальная повесть в соавт.)
 «Бродячий дощ», 1995.

Автор ряда популярных песен («Вечорова паризька зоря», «Журавлі», «Спогад про дощ», «Українська віра»).

Ссылки 
 Анатолій Таран

Писатели Украины XX века
Писатели СССР
Журналисты Украины
Поэты-песенники Украины
Журналисты СССР
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Львовского высшего военно-политического училища
Редакторы Украины
Редакторы СССР
Похороненные на Байковом кладбище